Неффы () — род остзейского дворянства, происходящий от академика Карла-Тимолеона Неффа, пожалованного 1 июня 1860 г. дипломом на потомственное дворянское достоинство.
 его внук, фон-Неф, Генрих Генрихович (1880—1950) — полковник лейб-гвардии 4-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны. Участник Белого движения, генерал-майор.

Описание герба 
В чёрном поле золотой в виде кольца змей.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: два червлёные орлиные крыла, на каждом золотой же в виде кольца змей. Намёт червлёный с золотом. Герб Неффов внесён в Часть 10 Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, невнесённых в Общий Гербовник, стр. 18.

Литература 
 Дело Департамента Герольдии Правительствующего Сената о гербе Неффа от 24.04. 1858 г. РГИА, 

Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены змеи